Joma (kleding), Spaans kledingmerk
 Joma (Talmoed), een traktaat van de Misjna en de Talmoed